Joanna Majdan ist der Name folgender Personen:

* Joanna Majdan (Judoka) (* 1964), polnische Judoko
 Joanna Majdan (Schachspielerin) (* 1988), polnische Schachspielerin